Drahtgasse ist der Name der

Drahtgasse (Wien)
Drahtgasse (Ahlen)